Miklós Szilvási est un lutteur hongrois né le  à Márianosztra et mort le  à Budapest.

Palmarès

Jeux olympiques 
  Médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 1952 à Helsinki
  Médaille d'argent en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 1948 à Londres

Championnats du monde 
  Médaille d'argent en lutte gréco-romaine dans la catégorie des moins de  en 1953 à Naples

Notes et références

Liens externes 
 Profil sur l'International Wrestling Database

Naissance en décembre 1925
Naissance en Hongrie
Lutteur hongrois
Champion olympique hongrois
Médaillé d'argent olympique hongrois
Champion olympique de lutte
Lutteur aux Jeux olympiques d'été de 1948
Lutteur aux Jeux olympiques d'été de 1952
Lutteur aux Jeux olympiques d'été de 1956
Décès en mai 1969
Décès à Budapest
Décès à 43 ans